Fischer (sobrenome alemão: em português: pescador) pode referir-se a:

Ciência 
 42482 Fischer-Dieskau - asteróide da cintura principal.
 Processo de Fischer-Tropsch - processo químico para produção de hidrocarbonetos líquidos.

Cultura 
 Fischer-Chöre - grupo coral da Alemanha.
 Searching for Bobby Fischer - filme estadunidense de 1993.

Indústria e comércio 
 Fischer America - agência de publicidade brasileira.
 Grupo Fischer - indústria brasileira de suco de laranja

Pessoas

Alemanha 
 Dietrich Fischer-Dieskau - barítono alemão.
 Ernst Otto Fischer - químico da Alemanha.
 Eugen Fischer - médico, antropólogo e cientista alemão.
 Hans Fischer - químico e médico alemão.
 Hermann Emil Fischer - químico alemão.
 Johann Bernhard Fischer von Erlach - arquiteto austríaco do período barroco.
 Johann Ignaz Ludwig Fischer - músico alemão.
 Johann Michael Fischer - arquiteto alemão.
 Joschka Fischer - político, antigo ministro das relações exteriores e vice chanceler no governo da Alemanha.

Brasil 
 André Fischer - disc jockey brasileiro e organizador do MixBrasil.
 Heloísa Fischer - jornalista, radialista e empresária brasileira. 
 Murilo Fischer - ciclista brasileiro.
 Vera Fischer - atriz e modelo brasileira.
 Alessandro Fischer - Professor de História Brasileiro.

Mundo 
 Bobby Fischer - enxadrista estadunidense.
 Edmond H. Fischer - bioquímico da Suíça.
 Eduard Fischer - botânico e micologista suíço.
 Friedrich Ernst Ludwig von Fischer - botânico russo de origem alemã.
 Heinz Fischer - presidente federal da Áustria.
 Ronald Fisher - estatístico e biólogo evolucionário inglês.
 Rodolfo José Fischer - futebol argentino.
 Stanley Fischer - economista e o regulador atual do banco de Israel.
 Irving Fischer - economista neoclássico americano.

Ver também 
 Fisher - página de desambiguação.

Sobrenomes derivados de profissões